Distruggete Los Angeles! (Scorcher) – film statunitense del 2002 diretto da James Seale
Scorcher – videogioco del 1996
Scorcher – rapper inglese